Chotěšov est un toponyme qui peut désigner :

Chotěšov, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Chotěšov, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie